Grabbi ist der Familienname folgender Personen:

 Corrado Grabbi (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Grabbi (1901–1970), italienischer Fußballspieler
 Hellar Grabbi (1929–2018), estnischer Literaturkritiker, Schriftsteller und politischer Journalist